Camuni o Camunni – in storia, popolo dell'Italia antica ubicato in Val Camonica.
Civiltà camuna – in storia e archeologia, cultura preistorica della Val Camonica nota principalmente per le Incisioni rupestri della Valcamonica.
Lingua camuna – in linguistica storica, lingua dei Camuni.